Jaytoken kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Jaytoken (klan, lat 5,27, long -7,76), River Gee County, 
 Jaytoken (klan, lat 5,31, long -8,11), River Gee County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar